O Olavo Bilac Esporte Clube foi um clube brasileiro de futebol, da cidade de Fortaleza, capital do estado de Ceará.

Títulos

Estaduais
  Campeonato Cearense da Segunda Divisão: 1969.

Olavo Bilac